CIT Group Incorporated é um conglomerado especializado em serviços de financiamento e leasing.

Empresas de leasing dos Estados Unidos
Empresas fundadas em 1908